Witchhammer (en. ‚Hexenhammer‘) bezeichnet:
 eine brasilianische Thrash-Metal-Band, siehe Witchhammer (brasilianische Band)
 eine norwegische Thrash-Metal-Band, siehe Witchhammer (norwegische Band)